Kisil steht für:

 Ruslan Kisil (* 1991), ukrainischer Profifußballer, der bei den Sliema Wanderers spielt 
 Bolschoi Kisil, ein Nebenfluss des Ural in Baschkortostan und in der Oblast Tscheljabinsk, Russland

Siehe auch:

 Kizil